

Сьвйонтково — село в гміні Яновець-Велькопольський Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сьвйонтково — село в гміні Битів Битівського повіту Поморського воєводства